Amoenitates Academicae 'akademiska förlustelser' är titeln på ett verk i flera volymer av  Carl von Linné, i vilket hans doktoranders dissertationer publicerades.

Om verket
Den första volymen kom ut 1749 under titeln "Amoenitates Academicae, seu, Dissertationes variae physicae, medicae, botanicae antehac seorsim editae nunc collectae et auctae.

Sju av de totalt tio volymerna publicerade Linné själv. De sista tre volymerna utgavs av Johann Christian Daniel von Schreber, en elev till Linné, och omfattade bland annat också dissertationer som försvarats under Linnés son.

Tillkomsthistoria

I oktober 1741 flyttade Carl von Linné med sin familj till Uppsala. Där tog Linné upp sin professur, vilken han utövade fram till några få år före sin död. Han var praeses för 185 dissertationer. Som regel tillskrivs dessa verk Linné själv.

Innehåll i vissa utvalda arbeten

 Sponsalia Plantarum (1746) av Johan Gustaf Wahlbom är en kommentar till det femte kapitlet i Linnés Fundamenta Botanica i vilket sexualsystemet behandlas.

 Vires Plantarum (1746) av Fredrik Hasselquist är en kommentar till kapitel 12 i Linnés Fundamenta Botanica.

 I Nova Plantarum Genera (1747) beskrev Carl Magnus Dassow 43 nya släkten, vilka 1754 infogades i femte utgåvan av Linnés Genera Plantarum I Nova Plantarum Genera (1751) beskrev Leonhard Johan Chenon de plantor som Pehr Kalm samlade i Nordamerika.

 Jacob Bjuurs Incrementa Botanices (1753) är en sammanfattning av botanikens historia.

 Johan Lorens Odhelius Chinensia Lagerströmiana (1754) handlar om de insamlingar Pehr Osbeck, Christoffer Tärnström och Olof Torén gjorde i Kina.

 I Calendarium Florae (1756) sysselsatte sig Alexander Malachias Berger med de tider då vissa växters blommor öppnar och sluter sig.

 I Dissertatio medica, de acetariis, quam, consensus experientiss… (1756)  avhandlade Hieronymus von der Burg ämnet sallader ("de acetariis" om salladsväxter) och deras inverkan på kroppen, samt beskriver ett antal lämpliga salladsväxter.

 Augustin Loos Auctores Botanici (1759) är en alfabetisk lista på omkring 350 författare av botaniska arbeten och en utvidgning av Linnés Bibliotheca Botanica.

 I Johan Martin Reftelius sammanfattning av botanikens historia, Reformatio Botanices'' (1762), blir Linnés apostlar nämnda.

Översikt över dissertationerna

Utgåvor
 volym 1: 1. utgåvan, Stockholm und Leipzig, 1749, 2. utgåvan, Erlangen, 1787
 volym 2: 1. utgåvan, Stockholm, 1751; 2. utgåvan, Stockholm, 1762; 3. utgåvan, Erlangen, 1787 
 volym 3: 1. utgåvan, Stockholm, 1756; 2. utgåvan, Erlangen, 1787
 volym 4: 1. utgåvan, Stockholm, 1759; 2. utgåvan, Erlangen, 1788
 volym 5: 1. utgåvan, Stockholm, 1760; 2. utgåvan, Erlangen, 1788
 volym 6: 1. utgåvan, Stockholm, 1763; 2. utgåvan, Erlangen, 1789
 volym 7: 1. utgåvan, Stockholm, 1769; 2. utgåvan, Erlangen, 1789
 volym 8: 1. utgåvan, Erlangen, 1785
 volym 9: 1. utgåvan, Erlangen, 1785
 volym 10: 1. utgåvan, Erlangen, 1790

Källor

Weblänkar
 databasfråga till dissertationerna
 överblick över dissertationerna
 volym 1 hos botanicus.org
 volymerna 1–7 hos GDZ (Göttinger Digitalisierungszentrum)

Länkar till volymerna hos Google Books
 volym 1, Leiden 1749 , tredje utgåvan, Erlangen 1787 
 volym 2, Stockholm 1751 , andra utgåvan, Stockholm 1762 ,  tredje utgåvan, Erlangen 1787 
 volym 3, Stockholm 1756, andra utgåvan, Erlangen 1787
 volym 4, Stockholm 1759, andra utgåvan Erlangen 1788
 volym 5, Stockholm 1760, andra utgåvan, Erlangen 1788
 volym 6,  Stockholm 1763, andra utgåvan, Erlangen 1789
 volym 7, Stockholm 1769, andra utgåvan, Erlangen 1789
 volym 8, Erlangen 1785 
 volym 9, Erlangen 1785 
 volym 10, Erlangen 1790

Externa länkar 

 
Botanisk litteratur